Доне́цкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Донецкая улица (Великий Новгород)
 Донецкая улица (Белгород)
 Донецкая улица (Красноярск)
 Донецкая улица (Липецк) 
 Донецкая улица (Москва)
 Донецкая улица (Парголово) — улица в Парголово (Торфяное)
 Донецкая улица (Пенза) 
 Донецкая улица (Хабаровск)
 Донецкая улица (Волгоград)

Украина 
 Донецкая улица (Донецк)
 Донецкая улица (Киев)
 Донецкая улица (Константиновка)
 В Луганске:
 3-я Донецкая улица (Луганск).
 4-я Донецкая улица (Луганск).
 Донецкая улица (Львов) 
 Донецкая улица (Макеевка) 
 Донецкая улица (Одесса) 
 Донецкая улица (Херсон)
 Донецкая улица (Кривой Рог)